Пятковское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Красноярский край 
 Пятковское сельское поселение — входит в Казачинский район

Тюменская область
 Пятковское сельское поселение — входит в Упоровский район